Balsam Lake steht für:

 Balsam Lake (Wisconsin), einen Ort im Polk County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Balsam Lake (Town), eine Town(ship) im Polk County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Balsam Lake (Colorado)
 Balsam Lake (Florida)
 Balsam Lake (Becker County, Minnesota)
 Balsam Lake (Itasca County, Minnesota)
 Balsam Lake (Lake County, Minnesota)
 Balsam Lake (Hamilton County, New York)
 Balsam Lake (Ulster County, New York)
 Balsam Lake (Marinette County, Wisconsin)
 Balsam Lake (Polk County, Wisconsin)
 Balsam Lake (Sawyer County, Wisconsin)
 Balsam Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Balsam Lake (Washburn County, Wisconsin)

in Kanada:
 Balsam Lake (Kawartha Lakes)
 Balsam Lake (British Columbia)

Berge in den Vereinigten Staaten:
 Balsam Lake Mountain